Joakim Berg eller Jocke Berg kan syfta på:

 Joakim Berg (född 1970), gitarrist och sångare i bandet Kent, även kallad Jocke Berg.
 Joakim Berg (född 1974), folkbokförd Joakim Berggren, sångare i bandet Hardcore Superstar, även kallad Jocke Berg och Joakim Berg.

 Joakim Lundell (född 1985), svensk youtube-profil, har tidigare haft namnet Joakim Berg.

Referenser